Gærum (plaats), plaats in Denemarken
 Gærum (parochie), parochie in Denemarken